Andriambelomasina was een Merina en koning van Avaradrano in de centrale hooglanden van Madagaskar.

Eerste jaren 
De moeder van Andriambelomasina was Rangorimanana, een Merina-prinses, de dochter van koning Andriamasinavalona (regeringsperiode ca. 1675–1710). Zijn vader was Andriamifonozozoro, die tot de andriana behoorden, de kaste van edelen. Andriambelomasina werd als Rakotomavo (Malagassisch voor 'Gele man') in de Rova van Ambohitrontsy geboren, tijdens de regering van Andriantsimitoviaminiandriana Andriandrazaka, koning van Avaradrano. Het koninkrijk Avaradrano lag in het oosten van het voormalige Koninkrijk Imerina, dat door Andriamasinavalona in vier gedeeltes was opgesplitst.

Andriantsimitoviaminiandriana Andriandrazaka had volgens een mondelinge overlevering geen kinderen die hem op de troon konden opvolgen, maar een andere overlevering spreekt dit tegen. Hij had wel een buitenechtelijk kind van een hova-vrouw (kaste van vrije burgers), maar die kwam hier niet voor in aanmerking. Vermoedelijk om deze reden adopteerde de koning prins Rakotomavo en wees hem aan als troonopvolger.

Regering 
Toen Rakotomavo hem na zijn dood in 1730 opvolgde, nam hij de naam Andriambelomasina aan, wat 'Levende heilige koning' betekent. Bovendien nam hij de naam Andriamaheritsialainolotany aan: 'Sterke koning wiens land niet gestolen kan worden'. Andriambelomasina koos de Rova van Ambohidratrimo uit als zijn residentie, een van de twaalf heilige heuvels van Imerina. In de eerste jaren van zijn regering ondervond Andriambelomasina veel moeilijkheden met de bevolking, die zijn recht om te regeren moeilijk konden accepteren. Om hen tevreden te stellen, besloot hij een politiek huwelijk aan te gaan met een Avaradrano-prinses.

Andriambelomasina trachtte tevergeefs de vier koninkrijken weer te verenigen tot één Koninkrijk Imerina. Dit werd pas in 1780 gerealiseerd door zijn kleinzoon Ramboasalama, die in 1787 de troon besteeg als koning Andrianampoinimerina.

De eerste Malagassische munt werd door Andriambelomasina geïntroduceerd: de zilveren tavaiky, gebaseerd op de Portugese piastre. Voorheen werden buitenlandse munten gebruikt, die door slavenhandelaren en andere kooplieden in Madagaskar werden ingevoerd. De tavaiky werd echter een mislukking door inflatie. Deze werd veroorzaakt door een toename van buitenlandse munten in Madagaskar als gevolg van de economische ontwikkeling in de Mascarenen, een nabijgelegen eilandengroep. Ook introduceerde Andriambelomasina een standaardinhoudsmaat, de vata, die ongeveer overeenkwam met 15 liter. Andrianampoinimerina ontwikkelde een compleet systeem van maateenheden, waar de vata (in licht gewijzigde vorm) een onderdeel van was.

In 1770 stierf Andriambelomasina in de Rova van Ambohimanga. Hij werd opgevolgde door zijn oudste zoon, Andrianjafy.

Geslachtslijn troonopvolgers tot Radama II 

(NB.: Voor het overzicht zijn de overige partners en kinderen weggelaten.)

Koning van Madagaskar